Imię i nazwisko Pawieł Konowałow nosili lub noszą m.in.:

 Pawieł Konowałow (1908–1945) – radziecki oficer, Bohater Związku Radzieckiego
 Pawieł Konowałow (ur. 1960) – radziecki lekkoatleta, sprinter
 Pawieł Konowałow (ur. 1967) – rosyjski kajakarz, olimpijczyk z 1996